Никола Лакчевић може да се односи на:

 Никола Лакчевић (1995), српски одбојкаш
 Никола Лакчевић (1999), српски фудбалер